Mietzner ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Mietzner (* 1988), deutsche Handballspielerin
 Jochen Mietzner (* 1943), deutscher Ruderer
 Katrin Mietzner (* 1959), deutsche Handballspielerin
 Mark Mietzner (* 1978), deutscher Betriebswirt und Professor für Bank- und Finanzwirtschaft
 Tina Mietzner (* 1984), deutsche Schachspielerin, siehe Tina Duppel
 Ulrike Mietzner (* 1955), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Werner Mietzner (1928–1995), deutscher Filmproduzent